Сан-Игнасио (исп. San Ignacio, букв. «св. Игнатий») — ряд топонимов в испаноязычных странах.
 Сан-Игнасио — муниципалитет в Мексике, входит в штат Синалоа.
 Сан-Игнасио — посёлок в Чили. Административный центр одноимённой коммуны.
 Сан-Игнасио — провинция в Перу, в регионе Кахамарка.
 Сан-Игнасио — город в Белизе, столица округа Кайо.
 Сан-Игнасио — город в Коста-Рике, центр кантона Акоста, провинция Сан-Хосе.